Михайлевичи (Дрогобычский район) — село в Дрогобычском районе Львовской области Украины.
 Михайлевичи (Самборский район) — село в Самборском районе Львовской области Украины.